Denumirea de Bokor se poate referi la:
 Bokor, preot voodoo;
 Bokor, sat în județul Nógrád, Ungaria.